Josefův Důl ist der Name folgender Orte:

Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
Josefův Důl u Mladé Boleslavi, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, Tschechien